Dom (títol), títol personal donat als frares de l'orde religiós dels benedictins 
 D.O.M., abreviació llatina de Deo optimo maximo ("A Déu, el millor i el més gran")
 Dom (geologia), forma hemisfèrica d'una massa rocosa que també pot ser salina
 Dom de lava
 DOM, sigla de República Dominicana en la placa d'estat 
 Dom (muntanya), pic dels Alps Valaisannes a Suïssa 
 Dom (cim), petites elevacions del terreny
 Dom (ètnia), grup ètnic.